Lipnica Wielka (gemeente), een landgemeente in woiwodschap Klein-Polen, in powiat Nowotarski, of
Lipnica Wielka (powiat Nowotarski), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in het district Nowotarski.